Gertia (Gersa I)
 Gertia (Gersa II)